Sint-Michielsgestel (gemeente)
Sint-Michielsgestel (plaats)
Kamp Sint-Michielsgestel, een gijzelaarskamp in het kleinseminarie van Sint-Michielsgestel (WOII)